Start-Up Chile es una aceleradora de startups creada por el Gobierno de Chile  con sede en Santiago. Su misión es apoyar a startups de todo el mundo para que comiencen sus operaciones en Chile

Programas
Start-Up Chile: Aceleración de empresas en etapas tempranas de cre

cimiento.
 
The S Factory: Programa de aceleración para startups fundadas por mujeres.

Seed: Programa de aceleración para startups con un producto funcional y validación temprana.
 
Scale: Seguimiento de empresas que han crecido gracias a Start-Up Chile, financiadas por Corfo

Referencias

Enlaces externos
 

Gobierno de Chile
Comercio en Chile
Incubadoras de empresas